Кубок Шпенглера 1971 — 45-й традиционный турнир Кубок Шпенглера. Проходил с 26 по 30 декабря 1971 года в швейцарском Давосе. Обладателем кубка во второй раз в своей истории стал ленинградский СКА, выигравший все 4 матча кругового турнира.

Участники турнира 
  СКА (Ленинград)
  Слован (Братислава)
  
  МОДО

Ход турнира

Матчи

Итоговая таблица

Бомбардиры

Состав СКА

Ссылки 
 Хроника хоккея. 1971 год 
 Хоккейные архивы. Кубок Шпенглера 1971 

Кубок Шпенглера
Декабрь 1971 года
Спорт в Швейцарии в 1971 году